Туссен Гаспар Таконне (; 4 июля 1730, Париж — 29 декабря 1774, там же) — французский  и .

Биография 
Сын плотника. С молодости сочинял стихи и песни.
Сначала был рабочим в театре «Комеди Франсез», затем, потеряв работу из-за неуклюжести, совершенной из-за чрезмерного употребления алкоголя, нанялся на работу в театр «Опера комик». Был суфлёром в «Опера комик» и «Комеди Франсез».

Позже, поступил актёром в Парижский ярмарочный театр, основанный в 1759 году Ж. Б. Николе, куда стал привлекать толпы зрителей. Создал маску башмачника — центрального персонажа пьесок, построенных на импровизационном использовании «простонародного» жаргона. Особенно хорош был в комических ролях ремесленников и пьяниц, исполнению которых учились у него выдающиеся артисты.

Автор около 80 таких пьес: «Башмачник-адвокат», «Башмачник-дворянин», «Влюблённый-башмачник», «Шелушильщицы с рынка» и др.

Написал множество фарсов и комедий, рассчитанных на вкус простонародья и шедших в театре его друга Николе; в числе его пьес имеется, между прочим, пародия на «Шотландку» Вольтера. Маленькие театры охотно исполняли его многочисленные веселые комедии и фарсы.

Играл также в пьесах других авторов («Разбогатевший босяк», «Калека» и др.). Амплуа — комик. Популярность Т. Таконне была так велика, что вскоре после смерти он стал героем нескольких пьес — «Таконне и Превиль», «Таконне у Рампонно», «Таконне, или Актёр бульваров» (здесь главную роль играл Фредерик Леметр, 1852, театр «Варьете») и др.

Таконне умер в больнице Шарите от увечий, полученных при падении.

Избранные произведения 
 «Jérôme à Fanchonette, héroide» (1759);
 «La petite écossaise» (1760, пародия на Вольтера);
 «Almanach chantant» (1761);
 «Mémoires d’une frivolité» (1761);
 «L’ami de tout le monde» (1762);
 «La mort du boeuf gras» (1767).

Примечания

Литература 
 
 Театральная энциклопедия. Том 5 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967.
 Manne Е. D. de Menetrier C., Galerie historique des comediens de la troupe de Nicolet…, Lyon, 1869, 1877; Campardon E., Les spectacles de la Foire… (1595—1791), P., 1877.

Комики Франции
Актёры театра Франции
Погибшие в результате падения с высоты
Актёры Франции XVIII века